Ковалец () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Ковалец, Кирилл Сергеевич (род. 1993) — украинский футболист.
 Ковалец, Надежда Ивановна (1927—2020) — Герой Социалистического Труда.
 Ковалец, Сергей Иванович (род. 1968) — украинский футболист.